Členění je dělení na části (členy). Dále může označovat:

geografie
 Biogeografické členění Česka
 Členění Afriky
 Členění Brna
 Členění Ruska
 Fytogeografické členění Česka
 Geomorfologické členění Česka
 Geomorfologické členění povrchu Země
 Správní členění Anglie
 Správní členění Skotska
 Správní členění Lucemburska

lingvistika
 Aktuální větné členění